Stjerne for en aften var et dansk tv-program, der blev sendt på DR1 i perioden 2001-2005. Den allerførste udsendelse blev sendt den 5. oktober 2001. Programmet havde som vært Natasja Crone. Stjerne for en aften var et talentshow.

Vindere af Stjerne for en aften 
 2002 - James Sampson
 2003 - Guðrun Sólja Jacobsen
 2004 - Gunnar Mikkelsen 
 2005 - Jacob Andersen

Finale Stjerne for en aften 2001

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DR-programmer